Третий Северный — упразднённый в ноябре 2004 года посёлок в Ивдельском городском округе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Посёлок Третий Северный был расположен в муниципальном образовании «Ивдельский городской округ» Свердловской области, в 30 километрах к западу-северо-западу от города Ивдель, в таёжной местности. В окрестностях посёлка, на восточной окраине расположено Тарньерское болото.

История 
В ноябре 2004 года областным законом № 180-ОЗ посёлок был упразднён.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ивдельского городского округа
Населённые пункты, упразднённые в 2004 году